Caverna (o cueva) generalmente se refiere a una cavidad natural del terreno causada por algún tipo de erosión.

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes topónimos:

 La Reserva natural Caverna de las Brujas, área natural protegida en la provincia de Mendoza (Argentina).
 Las cavernas del río Nus, conjunto de cavernas ubicadas en el municipio de Caracolí (Colombia).
 El Parque nacional de las Cavernas de Carlsbad, en el sureste de Nuevo México (Estados Unidos).

También, en literatura, puede referirse a:
 La caverna, novela del escritor portugués José Saramago.
 La Caverna de las Ideas, obra del escritor español José Carlos Somoza.
 El león de las cavernas, novela del autor francés .
 Ídolos de la caverna.

Además, puede hacer referencia a:
 Una caverna, cavidad en el pulmón formada por tuberculosis.
 El caso de los exploradores de cavernas, caso hipotético.
 La alegoría de la caverna.

Enlaces externos 
 

ro:Peştera (dezambiguizare)